Der Augustus ist der achte Monat des julianischen Kalenders und Vorläufer des heutigen Monats August.

Vorläufer des Augustus im julianischen Kalender war der Sextilis im römischen Kalender. Da der römische Kalender anfangs mit dem Martius (März) begann, war der Sextilis damals der sechste Monat, wie auch sein Name verrät. Erst 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn um zwei Monate vorverlegt und Sextilis wurde der achte Monat, wodurch die Beziehung zwischen Namen und Zählung entfiel. Im Römischen Kalender (ein gebundener Mondkalender) hatte der Sextilis eine Länge von 29 Tagen. Nach der Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar um 45 v. Chr. – und der damit verbundene Umstellung auf den julianischen Sonnenkalender – hatte der Sextilis 31 Tage. Die Umbenennung in den Namen Augustus wurde im Jahre 8 v. Chr. vorgenommen, da Augustus in diesem Monat sein erstes Konsulat angetreten hatte.

Tage des Augustus

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7

Weblinks 

 Calendarium Romanum (lateinisch)
 Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders
Augustus
Augustus